Салини может означать:

 Салини (озеро) — озеро в Греции.
 Салини, Томмазо (1575—1625) — итальянский художник.
  (1798—1861) — французский прелат.